Tvättesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tvättesjön (Fritsla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Tvättesjön (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (25,5 ha)
Tvättesjön (Östra Frölunda socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Tvättsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn